Cavazos ist der Familienname folgender Personen:

 Andy Cavazos (* 1981), US-amerikanischer Baseballspieler
 David Cavazos (* 1987), mexikanischer Musiker
 Heriberto Cavazos Pérez (* 1948), mexikanischer Geistlicher, Weihbischof in Monterrey
 Jorge Alberto Cavazos Arizpe (* 1962), mexikanischer Geistlicher, Erzbischof von San Luis Potosí
 Lauro Cavazos (1927–2022), US-amerikanischer Politiker
 Lumi Cavazos (* 1968), mexikanische Schauspielerin 
 Ricardo Rodríguez-Cavazos (* 1940), US-amerikanischer Autorennfahrer 
 Silverio Cavazos (1968–2010), mexikanischer Politiker